Biografies:
 Adonis (poeta), pseudònim dAli Ahmad Said Esberl, poeta i assagista siri.
 Adonis (mite), heroi de l'antiga Grècia, fill de Cínires, rei de Xipre, i de Mirra.
 Plantes: Adonis (gènere), gènere de plantes amb flors de la família de les ranunculàcies.
 Adonis annua, planta medicinal i ornamental.
 Adonis de primavera (Adonis vernalis), planta herbàcia de la família de les ranunculàcies.
 Peixos: Lepidarchus adonis, espècie de peix de la família dels alèstids i de l'ordre dels caraciformes.
 Acanthicus adonis, espècie de peix de la família dels loricàrids i de l'ordre dels siluriformes.
 Myersina adonis, espècie de peix de la família dels gòbids i de l'ordre dels perciformes.
 Altres'':
 Adonis (asteroide)'''